Fernando Cruz de Rich és un periodista musical des de finals dels anys vuitanta. Ha col·laborat en programes de televisió com Sputnik (Canal 33) i Música Moderna (BTV), emissores de ràdio (Ràdio Ciutat Vella, iCat FM) i revistes (Popular 1, Rockdelux, Factory...). Actualment publica a El Periódico de Catalunya, Nativa i Time Out Barcelona. És autor dels llibres Una semana en el motor de un autobús: la historia del disco que casi acaba con Los Planetas, Pequeño circo: historia oral del indie en España i Mazoni: 31 dies de gira, 31 dies tancat. El 2016 va col·laborar amb el llibre Cultura en tensió, de Raig Verd, amb altres autors com Lucía Lijtmaer, César Rendueles, Marina Garcés, Ramon Faura i Joan Miquel Gual.

Referències 

Periodistes barcelonins
Periodistes musicals catalans